Baldewein ist der Familienname folgender Personen:

 Ebert Baldewein (* um 1525; † 1593), deutscher Hofbaumeister, Astronom und Uhrmacher
 Nicole Baldewein (* 1967), deutsche Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Baldwin
 Balduin (Begriffsklärung)